Weinsbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Weinsbach (Adelzhausen), Einöde auf der Gemarkung von Burgadelzhausen, Gemeinde Adelzhausen, Landkreis Aichach-Friedberg in Bayern
 Weinsbach (Öhringen), Weiler im Stadtteil Eckartsweiler von Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Weinsbach (Epbach), rechter Zufluss des Epbachs in Eckartsweiler, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Weinsbach ist ein Familienname:
 Michael Weinsbach, von 1793 bis 1809 Pfarrer in der Pfarrkirche Sankt Nikolaus in Rotenberg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Weinbach